Tårn kan henvise til:

 Tårn – en høj bygning
 Tårn (skak) – en skakbrik